Wasswa ist der Familienname folgender Personen:
 Bbossa Wasswa, ugandischer Fußballspieler
 Hassan Wasswa (* 1988), ugandischer Fußballspieler
 Herman Wasswa (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 Solomon Wasswa (* 1986), ugandischer Fußballspieler